Јелена Палеолог може бити:
 Јелена Палеолог (краљица Кипра)
 Јелена Палеолог Бранковић, супруга српског деспота Лазара Бранковића
 Јелена Драгаш Палеолог